Gàrxino (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Gàrxino (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia
 Gàrxino (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia